Ermer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ermer (1939–2010), deutscher Fußballschiedsrichter
 Anneliese Ermer, deutsche Psychiaterin
 Christian Ermer (1786–1855), deutscher Kupferstecher
 Franz Ermer (1886–1976), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner